Omphaloscelis subjecta är en fjärilsart som beskrevs av Philogène Auguste Joseph Duponchel 1836. Omphaloscelis subjecta ingår i släktet Omphaloscelis och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
subjecta